Are You Being Served?, een Britse komische serie die geproduceerd werd tussen 1972 en 1985. 

 Wordt u al geholpen? (SBS6), een Nederlands televisieprogramma uit 2020.